Павел Лефтеров е български художник, чиито творби са обществото и индивидуалното виждане, обвързано с популярната култура. Ползва псевдонима „3750“. В последно време се обръща към ИТ като обект на изкуството.

Биография и творчество 
Завършва Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София през 2013 г. като художник, и продължава обучението си в Университета за изкуства в Лондон , Великобритания. Завършва го през 2016 г. с бакалавърска степен по изобразителни изкустава (художник) От същата година е студент по магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ към Софийски университет. Творбите му присъстват в частни и обществени колекции във Франция, Италия, САЩ, Великобритания  и България. Смята се за основател на движението на
стъкистите в България.

Все още не е ясно защо избира псевдонима 3750.

Творби 
Въпреки че творбите му са концептуални като идеи, са изпълнени в класически материали, основно акрил на платно и ситопечат. Също така се занимава със скулптура и компютърна графика.

Изложби 
Има участия в повече от двадесет ученически изложби и изложби за млади автори в София, Пловдив и Ямбол.

Печели Национална награда за учебна рисунка през 2010 г.

Има шест творби, изложени от Саатчи Онлайн в „Гран Пале“, Париж на ARTPARIS през 2011 г. . Номиниран е за Наградата БАЗА 2012 и БАЗА 2015 за млади съвременни творци. Номиниран е за наградата ESSL (на Музея за съвременно изкуство, Австрия) ART AWARD, 2013 г. . Участва в London Calling 014, Truman Brewery, London, UK, October 2014, 2015 Project Berlin, 10 to 16 September 2015, Beneton Imago Mundi Project, Venice, Italy September 2015

Галерия

Източници

Външни препратки 
  Pavel Lefterov

Български художници
Родени на 4 юни